Такеказе Акира () (род. 21 июня 1979 г., наст. имя Акира Нарита) – бывший профессиональный борец сумо из префектуры Акита, Япония. Чемпион по сумо среди любителей. В 2002 году перешёл в профессионалы и уже на следующий год достиг высшего дивизиона макуути. Выступал за хэю Огурума. В одном из турниров занял второе место, завоевал два специальных приза за боевой дух и золотую звезду за победой над ёкодзуной. Тем не менее, Такеказе принадлежит рекорд в истории сумо  по самому медленному продвижению до ранга сэкивакэ в дивизионе макуути. В возрасте 35 лет 2 месяцев он оказался самым старым по возрасту новоиспечённым сэкивакэ после второй мировой войны. В январе 2019 года ушёл в отставку и стал старейшиной в японской ассоциации сумо под именем оякаты Осиогава.

Биография 

Родился в Мориёси, район Китаакита. Нарита занимался сумо в колледже и добился значительных успехов, достигнув студенческого эквивалента звания ёкодзуна после победы на Кокутай (Япноские игры) и на всеяпонских университетских чемпионатах в 2001 году, на своём четвёртом году в университете Тюо. Такеазе вступил в школу Огурума, бывшего одзэки Котоказе и в мае 2002 года впервые выступил в профессиональном сумо.

По вступлении Такеказе получил ранг макусита цукэдаси, что позволило ему вступить в дивизион макусита. Всего лишь за два турнира он достиг ранга сэкитори и в марте 2003 года вступил в высший дивизион макуути, став первым борцом своей школы, которому это удалось.

В сентябре 2017 года Такеказе принял участие в 83-м турнире высшего дивизиона, это стало рекордом среди выпускников ВУЗов, Такеказе стал десятым среди борцов сумо участвовавших в таком числе турниров. Он также провёл больше схваток в высшем дивизионе чем любой другой бывший чемпион среди любителей, благодаря чему попал в десятку борцов с таким результатом за всю историю. На январском турнире 2018 года Такеказе показал результат в 5-10, из-за чего в первый раз после 2005 года скатился в дивизион дзюрё, но решил продолжить карьеру и немедленно вернулся в дивизион макуути, став в возрасте 38 лет 10 месяцев вторым по старшинству борцом, которому удалось немедленное возвращение в эру Сёва после Аминисики. Тем не менее, ему удалось продержаться в дивизионе макуути только один турнир и после майского турнира 2018 года скатился обратно в дивизион дзюрё.

Такеказе объявил об отставке после восьмого поражения на январском турнире 2019 года в ранге дзюрё № 12, что гарантировало переход в дивизион макусита. Такеказе принадлежит пост старейшины (тошиёри кабу) Осиогава. Он будет работать тренером в хэе Огурума.

Такеказе женат с августа 2006 года. У него есть сын, родился в конце 2007 года.

Стиль борьбы 
Такеказе почти полностью полагался на технику оси-даси (выталкивание) и обычно проигрывал противникам, которым удавалось сделать захват за его пояс. Он отозвался об этом: «Сумо [с захватом] за пояс не в моём стиле – я не учился так бороться». Всего 4% схваток за карьеру он выиграл используя технику ёри-кири (вытеснение), которая в целом  является наиболее популярной техникой в сумо. Вместе с оси-даси Такеказе регулярно использовал хики-отоси (тягу вниз) и цуки-отоси (бросок с захватом за шею и подмышку). Такеказе являлся одним из самых низкорослых борцов (его рост 172 см) в высших дивизионах.

Выступления

Примечания

Ссылки 
 

Борцы сумо из Японии